Paseo del Prado (Havana)
 Paseo del Prado (Madrid)